

Тіщенко — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

 Тіщенко Богдан Володимирович (1991—2014) — матрос МВС України, учасник російсько-української війни.
 Тіщенко Вадим Миколайович (нар. 16 серпня 1938) — український вчений, доктор економічних наук.
  Тіщенко Ігор Романович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тіщенко Сергій Володимирович (1982—2014) — рядовий міліції, МВС, учасник російсько-української війни.
 Тіщенко Олександр Васильович — член КПУ, народний депутат України 3-го скликання.

Також 
 Тищенко